Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2008 проводился в городе Зурзе (Швейцария) c 2 по 9 февраля 2008 года. Турнир проводился в 5-й раз.

В турнире приняло участие 10 национальных сборных команд.

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Республики Корея. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Канады.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф, который с этого года разыгрывался не по олимпийской системе, как раньше, а по системе плей-офф Пейджа: в первом четвертьфинале играют команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе; победитель выходит сразу в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем второго четвертьфинала между занявшими в группе 3-е и 4-е места; бронзовую медаль разыгрывают проигравший в полуфинале и проигравший в четвертьфинале занявших в группе 3-е и 4-е место.

Команды-участницы чемпионата

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
  4 : 6

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Выбывают в квалификационный турнир (состоялся в ноябре 2008 в городе Прага, Чехия) к следующему чемпионату мира

Примечания 

2008
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 2008 году
Февраль 2008 года